WLB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Labouchere Bay (Stati Uniti)